Publi Corneli Lèntul Caudí (), va ser un magistrat romà. Formava part de la branca dels Lèntuls, d'origen patrici, dins de la Gens Cornèlia, una antiga família romana.

Era fill de Luci Corneli Lèntul Caudí, cònsol l'any 237 aC. Va fer campanya militar a Hispània amb Publi Corneli Escipió l'any  però no consta amb quin càrrec. L'any  va ser pretor, i el  va ser un dels deu ambaixadors enviats a Filip V de Macedònia.

Referències 

Caudi, Publi Corneli Lentul 2
Pretors del segle III aC
Ambaixadors romans
Romans relacionats amb Hispània